Kap Alexandra ist der Name folgender Landspitzen:

 Kap Alexandra (Adelaide-Insel) auf der Adelaide-Insel, Antarktika
 Kap Alexandra (Südgeorgien) auf Südgeorgien